Герб Белой Калитвы — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом города, утверждённый Решением Белокалитвинской городской думы от "31" января 2002 г. № 97 г. Белая Калитва, внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 919.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

 олень (елень), пронзенный стрелой - основной элемент символики Дон-ских казаков, взятый из печати Территории Войска Донского, показывает, что город основан в 1703 году как казачья станица Усть-Белокалитвинская;.
 крепость о трех башнях – элемент по мотивам герба Ростовской области, показывает территориальную принадлежность города Белой Калитвы к Ростов-ской области;
 лазорево-золотая кайма - аллегорически показывают географическое рас-положение города у северо-восточной оконечности Донецкого кряжа, на реке Северский Донец при слиянии в неё реки Калитвы;
 червлень (красный цвет) - указывает на героическое прошлое города и его жителей. Символ мужества, силы, трудолюбия и красоты. Высота Бессмертия - в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов рабочий посёлок Белая Калитва находился под оккупацией немецко-фашистских войск в период с 20 июля 1942 года по 19 января 1943 года. Её освобождение проходило в зоне Сталинград-ской битвы. В январе 1943 года, освобождая Белую Калитву, конногвардейцы сабельного эскадрона под командованием Аннаклыча Атаева из Башкирской кавалерийской дивизии ценой жизни отстояли отбитую у врага важную высоту, ныне именуемую высотой Бессмертия. На высоте установлен мемориал в честь погибших, зажжен Вечный огонь, на мемориальных стендах - более тысячи имён жителей Белой Калитвы, не вернувшихся с войны. Командиру сабельного эскад-рона А. Атаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем назван один из поселков Белокалитвинского района. Исторической реликвией города Белая Калитва является курган Караул;
 золото (желтый цвет) в геральдике – символ богатства, справедливости, величия, уважения, великолепия, силы, верности, чистоты и могущества;
 серебро (белый цвет) в геральдике – символ чистоты, искренности, совер-шенства, мира;
 изумруд, зелень (зеленый цвет) – символ надежды, радости, изобилия, свободы, здоровья.

История

Герб 1968 года 

Советский герб города утверждён 7 мая 1968г. В описании герб характеризуется следующим образом: 
 
Авторы: В.Нагурный, Г.Гончаров.

Герб 1998 года 

Автор идеи герба: Михаил Деркунский (г. Каменск-Шахтинский).

Утвержден постановлением от 19 марта 1998 года № 357 «О создании официальных символов Герба и Флага г. Белая Калитва» (ему предшествовало постановление от 19. 03. 98 года № 357 "О создании официальных символов Герба и Флага г. Белая Калитва").

В 2002 г. этот герб был утвержден как герб Белокалитвенского района.

Литература

Примечания 

Белая Калитва
Белая Калитва
Гербы с изображением оленя
Гербы с изображением крепости
Гербы с изображением стрелы